Nový Dvůr (okres Nymburk)
 Nový Dvůr (okres Rakovník)